Рикса Одонівна (бл. 1190 р. – 18 листопада 1238 р.) - князівна з династії П'ястів у Великій Польщі.

Дочка князя Великопольського Одона і Вишеслави, доньки Галицького князя Ярослава Осмомисла (або його сина Володимира).

Точна дата народження та деталі життя невідомі.

Підтримувала тісніші стосунки з Сілезією та деякий час проживала там.

Родовід 
Рикса Одонівна веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Balzer O., Genealogia Piastów, Akademia Umiejętności, Kraków 1895, s. 225–226.
 Ożóg K., Ryksa, Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ​ISBN 83-08-02829-2​.

Ярославичі
П'ясти